HMV 2 is het naamsein van twee Nederlandse hulpmijnenvegers:
 Hr. Ms. Alor, een gemilitariseerd gewestelijkvaartuig van de ABC-klasse van de Gouvernementse marine.  
 Hr. Ms. Azimuth, een gevorderde en tot hulpmijnenveger omgebouwde trawler.